La Copa CECAFA femenina del 2021 sería la 5.ªedición de dicha competición. Se jugaría en la ciudad de Yibuti, Yibuti, del 17 al 31 de diciembre de 2021, pero fue cancelado después de que la Federación de Fútbol de Yibuti se retirara de la organización del torneo debido al trabajo en curso del Estadio El Hadj Hassan Gouled.

Participantes

Estadio 
El torneo estaba programado para llevarse a cabo en el Estadio El Hadj Hassan Gouled Aptidon en la ciudad de Yibuti, pero fue cancelado debido a la reconstrucción del estadio.

Referencias 

Fútbol en 2021
Copa CECAFA Femenina